Rock Master 2002  –  międzynarodowe, elitarne, prestiżowe zawody we wspinaczce sportowej organizowane corocznie od 1987 roku we włoskim Arco, których 17 edycja odbyła się w dniu 9 września 2002.

Uczestnicy 
Organizator festiwalu Rock Master's do zawodów wspinaczkowych na sztucznych ścianach (Climbing Stadium Arco), zaprosił wspinaczy, którzy wystąpili w konkurencjach;
 bouldering (kobiety i mężczyźni),
 prowadzenie (kobiety i mężczyźni), 
 wspinaczka na szybkość (mężczyźni).

Wyniki 
Legenda

Prowadzenie 
W zawodach wspinaczkowych w konkurencji prowadzenie wzięło udział 12 zawodników oraz 12 zawodniczek.

Bouldering 
W zawodach wspinaczkowych w konkurencji boulderingu wzięło udział 6 zawodników oraz 6 zawodniczek.

Wspinaczka na szybkość 
W zawodach wspinaczkowych w konkurencji na szybkość wzięło udział 10 zawodników.

Zobacz też 
 Mistrzostwa Europy we wspinaczce sportowej
 Mistrzostwa świata we wspinaczce sportowej

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2002 we Włoszech
2002 we wspinaczce sportowej
Rock Master